Урюм:

 Урюм (озеро) — озеро в Новосибирской области.
 Урюм (село) — село в Чернышевском районе Забайкальского края.

Реки 

 Урюм (приток Кубни) — река, приток Кубни.
 Урюм (река, Сахалин) — река на Сахалине, Россия.

См. также 

 Белый Урюм — река в бассейне Амура.
 Чёрный Урюм — река в бассейне Амура.